Codey Burki (1987) – hockeista su ghiaccio canadese
Hamidullah Burki (1920-2003) – hockeista su prato pakistano
Sandro Burki (1985) – ex calciatore svizzero

Pagine correlate
 Bürki